Añora kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Añora (ort), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Añora (kommun), Andalusien, Province of Córdoba, 

Robotskapade Spanienförgreningar